San Luis del Palmar kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de San Luis del Palmar, kommun, Corrientes, 
 San Luis del Palmar (kommunhuvudort i Argentina), Corrientes, 

Robotskapade Argentinaförgreningar